Max Dingler ist der Name folgender Personen:

* Max Dingler (Verwaltungsjurist) (1872–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Max Dingler (Zoologe) (1883–1961), deutscher Zoologe und Mundartdichter